Dolopo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dolopo. Kecamatan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Dolopo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar